Межирічківська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Межирічківська сільська рада — Житомирська область, Дзержинський район.
 Межирічківська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район.